Miejscowości w USA:
 Shullsburg – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Lafayette
 Shullsburg – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Lafayette
Gminy w USA:
 Shullsburg (ang. Shullsburg Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Lafayette